Črešnjice je ime več naselij v Sloveniji:

 Črešnjice, občina Novo mesto
 Črešnjice, občina Vojnik
 Črešnjice pri Cerkljah, občina Brežice
 Črešnjice nad Pijavškim, občina Krško

naselja v Sloveniji